El título La Comunidad del Anillo puede hacer referencia a:

 la primera parte de un total de tres tomos en los que está dividida de la novela El Señor de los Anillos, del escritor británico J. R. R. Tolkien;
 la adaptación cinematográfica de dicha parte de la novela;
 el videojuego de la primera parte de la trilogía cinematográfica;
 el juego de tablero de esa primera parte de la trilogía; o a
 la Compañía del Anillo (también llamada «Comunidad»), un grupo formado por distintos personajes en la novela.
 la Comunidad del Anillo, escándalo colombiano, donde se denuncia una supuesta red de prostitución masculina en la Policía Nacional.